Derbi madrileño ist die Bezeichnung für das Stadtderby in der spanischen Hauptstadt zwischen den Fußballclubs Real Madrid und Atlético Madrid. Große Unterschiede kennzeichnen nicht nur ihre sportlichen Erfolge, sondern auch das soziale Milieu ihrer traditionellen Anhängerschaften.

Soziologische Unterschiede 
Der wesentlich erfolgreichere Real Madrid C.F. ist im wohlhabenderen Norden der Stadt beheimatet, Atlético im volkstümlicheren Süden. So galt Real Madrid denn auch seit Anbeginn als Repräsentant der Oberschicht und seine Wurzeln liegen in adeligen Kreisen, aus deren Reihen einige junge Leute im Jahr 1897 die Basis für den Verein legten, der 1902 offiziell gegründet wurde. In Madrid bezieht der Verein seine Anhänger vorwiegend aus der Mittel- und Oberschicht, wohingegen das 1903 von baskischen Studenten gegründete Atlético als Verein der Arbeiter gilt, hinter dem sich auch viele Migranten aus Lateinamerika versammeln.

Besondere Derbys 
Zu den wichtigsten Derbys in der Geschichte des Derbi madrileño außerhalb der Primera División zählen die fünf Pokalendspiele in der Copa del Rey (1960, 1961, 1975, 1992 und 2013), die Finalspiele der Supercopa de España (2014, 2020), des UEFA Super Cups 2018 und des Ligapokals 1985, die Halbfinalspiele im Europapokal der Landesmeister 1959 und der UEFA Champions League 2016/17 sowie die Endspiele der UEFA Champions League 2013/14 und 2015/16.

Die Pokalfinalspiele in der Copa del Rey sind der einzige wichtige Vergleich, den Atlético klar zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Viermal standen sich die beiden Stadtrivalen in Reals Estadio Santiago Bernabéu gegenüber und Atléti gewann sämtliche dieser Finalspiele: 1960 mit 3:1, 1961 mit 3:2, 1992 mit 2:0 und 2013 mit 2:1 nach Verlängerung. Lediglich das 1975 im eigenen Estadio Vicente Calderón ausgetragene Finale wurde nach einem torlosen Spiel mit 4:3 im Elfmeterschießen von Real Madrid gewonnen. Im Superpokalfinale 2014 siegte Atlético nach einem Remis im Bernabéu-Stadion durch einen anschließenden Heimsieg im Rückspiel. 2019 gewann Real Madrid den Superpokal gegen Atlético auf neutralem Boden im Elfmeterschießen.

Das im Europapokal der Landesmeister 1958/59 ausgetragene Halbfinale war das erste Stadtderby in der Geschichte des Europapokals. Nach einem 2:1-Erfolg im Heimspiel und einer 0:1-Auswärtsniederlage wäre Real Madrid aufgrund der heute geltenden Auswärtstorregel ausgeschieden. Diese fand damals jedoch noch keine Anwendung und so wurde ein drittes Spiel auf neutralem Platz ausgetragen, in dem sich die „Königlichen“ durch einen weiteren 2:1-Sieg zum vierten Mal in Folge für das Finale der „Königsklasse“ qualifizierten.

Die bedeutendsten Derbi madrileños waren die Finalspiele der UEFA Champions League in den Jahren 2014 und 2016, welche jeweils Real Madrid für sich entscheiden konnte.

Statistik

Alle Ligabegegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Ligaspiele, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen, in chronologischer Reihenfolge auf.

Alle Pokalbegegnungen

Alle Superpokalbegegnungen

Alle Ligapokalbegegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Aufeinandertreffen im Ligapokal, der zwischen 1983 und 1986 bestand, in chronologischer Reihenfolge auf.

Alle Europapokalbegegnungen 
Bisher kam es zu zehn Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in der UEFA Champions League bzw. seines Vorgängerwettbewerbs, des Europapokals der Landesmeister. In allen fünf Fällen unterlag Atlético, zwischen 2014 und 2017 sogar viermal in Folge. Die einzige Begegnung im UEFA Super Cup konnte hingegen Atlético für sich entscheiden.

Im Rahmen des UEFA-Pokal-Wettbewerbes bzw. der UEFA Europa League kam es bislang noch nicht zu dieser Begegnung.

Rekordspieler

Rekordtorschützen 
Einsätze werden in Klammern dargestellt.

Höchste Siege und meiste Tore 
Die höchsten Derbysiege endeten jeweils 5:0 und wurden stets bei Heimvorteil in der Liga errungen: Atlético machte 1947/48 den Anfang, später gewann Real zweimal (1958/59 und 1983/84) mit diesem Ergebnis.

Die höchsten Auswärtssiege erfolgten ebenfalls in der Liga und endeten allesamt 4:0. Zweimal gelang Atlético ein solcher Triumph (1984/85 und 1987/88) und Real zum bisher einzigen Mal in der Saison 2002/03.

Die Derbys mit den meisten Toren fanden 1950 im Viertelfinale des Pokals und in der Hinrunde der Saison 1950/51 statt, als Real auf eigenem Platz mit 6:3 gewann bzw. mit 3:6 verlor.

Ligaserien 

Die erfolgreichsten Serien von Atlético waren fünf Heimsiege in Folge (zwischen 1939/40 und 1943/44) sowie drei unbesiegte Auswärtsspiele in Folge, was zwischen 1946/47 und 1948/49 (zwei Siege und ein Remis) sowie zwischen 1967/68 und 1969/70 (drei Remis) vorkam. Ansonsten ist die Dominanz von Real Madrid absolut vorherrschend. Dies zeigt sich nicht allein in der Heimbilanz (52 Siegen von Real stehen nur 13 Siege von Atlético gegenüber), sondern neuerdings auch auswärts: 33 Vergleiche konnte Real gewinnen, während Atlético vor heimischer Kulisse nur 23 Mal erfolgreich war. Zwischen 2002 und 2013 gewann Atlético in 22 Ligabegegnungen kein einziges Derby, was sich auch in der Heimbilanz von nur einem Remis (2006/07) und zehn Niederlagen während dieses Zeitraums widerspiegelt. Die zuvor letzten Siege von Atlético (jeweils 3:1) hatte es 1999 gegeben: Den letzten Heimsieg am 12. Juni und den letzten Auswärtssieg am 30. Oktober ausgerechnet in der Saison 1999/2000, an deren Ende der Abstieg in die Segunda División stand. Dieser negative Trend der Rojiblancos konnte am 28. September 2013 endlich gestoppt werden, als Atlético im Bernabéu-Stadion mit 1:0 gewann.

Weblinks 
 FIFA Fussball-Historie: Real Madrid vs Atlético Madrid – Duell der Extraklasse
 UEFA: El Derbi Madrileño: Denkwürdige Duelle

Einzelnachweise 

Madrileno, Derbi
Madrileno, Derbi
Derbi Madrileno
Atlético Madrid
Real Madrid
Gegründet 1903